Алекса́ндр Петрович Гера́симов:
 Герасимов, Александр Петрович (1959—2020) — советский хоккеист.
 Герасимов, Александр Петрович (род. 1962) — начальник Московского военно-музыкального училища.
 Герасимов, Александр Петрович (род. 1966) — российский продюсер, генеральный директор кинокомпании Мастер-фильм.